

События 
 30 мая, вышел первый экземпляр «La Gazette», традиционно считающася первой европейской газетой, отвечающей современным стандартам.
 7 ноября Пьер Гассенди впервые провёл наблюдение прохождения Меркурия по диску Солнца, оно было научно предсказано Иоганном Кеплером.
 Имперские войска Тилли вторглись в Саксонию и подвергли её грабежу. Осада и взятие Магдебурга Тилли. Саксонский курфюрст соединил свою армию с шведами. 7 сентября — Сражение шведов и саксонцев с армией Тилли при Брейтенфельде (под Лейпцигом). Саксонские войска рассеялись в начале битвы, курфюрст бежал. Полная победа шведов.
 Густав II Адольф заключил союз с кальвинистскими городами Юго-Западной Германии и направился через Тюрингию во Франконию. Саксонская армия Арнима направилась в Чехию, Моравию и Силезию. Но Арним оставил в Чехии нетронутыми владения Валленштейна и поддерживал с ним связь. Шведы заняли Франконию и Франкфурт-на-Майне.
 Осень — Восстание венгерских и словацких крестьян в Токае во главе с Петером Часаром. Руководители схвачены во время переговоров дворянами и убиты. Восстание распространилось на территории Словакии и Закарпатской Украины. Быстро подавлено.
 Восстанием охвачена вся провинция Шэньси. По приказу императора туда посланы подкрепления из других провинций. Объединение 36 отрядов восставших под общим руководством Ван Цзыюна (около 200 тыс. чел.). Главные силы во главе с Ван Цзыюном передвигаются в Шаньси.
 Цари Соньо захватили северные провинции Конго — Каконго и Нгойо.
 Основан город Ирбит.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1631 году
 7 августа — Джон Драйден, английский поэт, драматург, критик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1631 году
 23 августа — Константинас Сирвидас, один из основоположников литовской письменности.

См. также

Примечания